Кирхшлаг-ин-дер-Буклиген-Вельт () — город в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Винер-Нойштадт. Население составляет 2876 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 57,96 км². Официальный код — 3 23 14.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Пихлер-Хольцер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 16 мест.
 СДПА занимает 5 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии